Central Daylight Time - de zomertijd in het midden van Noord-Amerika. 
 Carbohydrate deficient transferrin: Koolhydraatdeficiënt transferrine, een laboratoriumtest om vast te stellen of er sprake is van langdurig overmatig alcoholgebruik.